De gemeente Nieuwegein telt 45 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Nieuwegein.

 

 

 

 

 

 

|}

 
Nieuwegein
Nieuwegein